Лос Магејес има више значења:

 Лос Магејес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Магејес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Магејес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Магејес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Магејес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Магејес (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Магејес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Магејес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Магејес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Магејес (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Магејес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Магејес, Фраксионамијенто ел Серено (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Магејес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Магејес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Магејес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Магејес (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Магејес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Магејес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Магејес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Магејес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Магејес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Магејес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Магејес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Магејес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Магејес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Магејес (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Магејес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Магејес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Магејес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Магејес (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Магејес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику